Csehország
 Vlkanov, település a Domažlicei járásban
 Vlkanov, település a Havlíčkův Brod-i járásban